Matriče ima više značenja:
 Matriče
 Matriče (Frozinone)